Andrea Mingardi – cantautore e scrittore italiano
 Andrea Mingardi – album di Andrea Mingardi del 1992
 Andrea Mingardi – album di Andrea Mingardi del 1997